«Интер Мунготапу», также известный как «Интер Мунго Тапу» или просто ИМТ) — суринамский футбольный клуб, базирующийся в городе Мунго в округе Маровейне между Парамарибо и Албина. Стадион клуба — «Ронни Брюнсвийкстадион».

История 
«Интер Мунготапу» становился чемпионом Суринама 8 раз, выиграв все сезоны чемпионата страны в период с 2006/07 по 2015/16, за исключением сезонов 2007/08 и 2011/12.

Клуб девять раз принимал участие в Клубном чемпионате Карибского футбольного союза: в 2017 году клуб прошёл групповую стадию, заняв в группе второе место, однако проиграл в первом раунде плей-офф и выбыл из турнира. Специальный комплект одежды для клуба выпускает немецкая промышленная компания Jako.

Награды и достижения

Национальные 
 Хофдклассе: 9 раз
 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17
 Бекер Ван Суринам: 2 раза
 2011/12, 2016/17
 Кубок президента Суринама: 5 раз
 2007, 2010, 2011, 2012, 2013

Другие 
 Кубок Гайаны: 2
 2010, 2014

Выступление на соревнованиях под эгидой КОНКАКАФ

Карибский клубный чемпионат 2004 

|}

Карибский клубный чемпионат 2007

Карибский клубный чемпионат 2009 

|}

Карибский клубный чемпионат 2011 

|}

Карибский клубный чемпионат 2012

Карибский клубный чемпионат 2014

Карибский клубный чемпионат 2015

Карибский клубный чемпионат 2016

Карибский клубный чемпионат 2017

Игроки

Текущий состав 
 По состоянию на октябрь 2016.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#ffdb58" align="left" |
|----- bgcolor="#f4c430"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#ffdb58" align="left" |
|----- bgcolor="#f4c430"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#ffdb58" align="left" |
|----- bgcolor="#f4c430"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#ffdb58" align="left" |
|----- bgcolor="#f4c430"

||
||

Примечания 

Футбольные клубы Суринама